Нидерландско-российские отношения начались около 1000-го года и получили официальное оформление в 1613 году. За это время они претерпели некоторые изменения, отражающие изменения в политической и экономической жизни различных государств-преемников России и Нидерландов.

Начало торговых контактов 
Первые торговые связи между голландцами и русскими были зафиксированы летописями уже около 1000-го года. Некоторые клады, найденные археологами вдоль великих русских рек, впадающих в Балтийское и Чёрное моря, которыми пользовались голландцы, включали в себя и фризские монеты. Восточные славяне уже в XIII в. поставляли зерно жителям таких крупных нидерландских городов, как Амстердам, Брюгге, Гент, Антверпен, Мидделбург и Ставерен. Впрочем, кроме торговых заметок, знания обоих народов друг о друге долгое время были очень скудны.

Начало политических контактов 
Первые регулярные контакты с Голландией начались в период правления Ивана Грозного, когда голландские купцы вслед за своими конкурентами англичанами впервые появились в Архангельске, используя северный морской путь. Голландскими мореходами составлены первые морские путевые карты региона. В России голландцы закупали лён, меха, пшеницу, овёс, просо, горох, коноплю, лес и проч. сырьё. В 1640 г. амстердамская фирма «Бонтемантел», которой руководил будущий бургомистр Амстердама Андрис Биккер (в честь него ныне названа улица, на которой расположено посольство России в Нидерландах), выдала такие большие кредиты для скупки русской пушнины, что в 1641 г. она была полностью раскуплена, превратившись в дефицитный товар.

Официальное закрепление 
В 1613 г. русские послы Степан Ушаков и Семён Заборовский посетили Нидерланды и вручили принцу Морицу Оранскому грамоты от русского царя Михаила Фёдоровича, которые извещали голландскую сторону о вступлении последнего на престол и просили Нидерланды о помощи против польской агрессии. В 1615 г., в период польско-шведской интервенции в Россию, Нидерланды действительно предложили русской короне свою дипломатическую помощь. Дипмиссия Нидерландов, прибывшая в Великий Новгород, способствовала заключению мира со Шведским королевством. В 1631 г. голландским Генеральным Штатам было дано разрешение иметь своего резидента (посла) в России, хотя этим правом они воспользовались только в 1678 г. Первым постоянным послом Нидерландов в Москве, и третьим по счёту после шведского и польского послов, стал Йоганн ван Келлер.

Контакты петровской эпохи 

Наиболее активно российско-нидерландские отношения развивались в петровские времена. В 1696 г. молодой российский царь Пётр I отправил в Нидерланды, Англию, Венецию и Австрию своё Великое посольство из 200 человек. Император и сам отправился вместе с ним с документами на имя унтер-офицера Петра Михайлова. Впервые в российской истории царь совершил путешествие за границу. Интересно, что инкогнито царя формально соблюдалось, однако его легко было узнать по гигантскому росту и характерному подёргиванию лица. Царь желал получить в лице Нидерландов союзника в борьбе с Османской империей, а также набраться опыта в строительстве флота.

Советский период 
Нидерланды входили в такие структуры как НАТО и ЕЭС с момента их основания (1949 и 1957 год соответственно), что делало отношения с СССР холодными. Известно как минимум об одних нидерландско-советских переговорах на высшем уровне. Они состоялись в июле 1964 года в Москве. Со стороны Нидерландов в них принимал участие тогдашний министр иностранных дел, будущий генеральный секретарь НАТО Йозеф Лунс, со стороны СССР - его коллега Андрей Громыко и первый секретарь ЦК КПСС, председатель Совета министров Никита Хрущёв.

Постсоветский период 
После прекращения существования СССР взаимоотношения Нидерландов и России были достаточно хорошими, однако в 2000-е и 2010-е годы они сильно осложнились. Апелляционный суд Амстердама 26 октября 2021 постановил, что скифское золото, вывезенное из музеев Крыма должно быть передано Украине, что поставило под вопросом дальнейший культурный обмен между Россией и Нидерландами.

После начала вторжения России на Украину, 1 апреля посольство Нидерландов в Москве сократило часть своей деятельности, в том числе отозвав своего посла, оставив вместо этого своего временного поверенного. Генеральное консульство королевства в Санкт-Петербурге временно приостановило свою работу.

См. также 
 Бельгийско-российские отношения

Примечания

Ссылки 
 Посольство Нидерландов в РФ
 Посольство РФ в Нидерландах
 История российско-голландских отношений
 Материалы по делу «Нидерланды против России» на портале ППТС

Россия
Нидерланды